Formula Renault 2.0 NEC 2013 var den åttonde säsongen av formelbilsmästerskapet Formula Renault 2.0 Northern European Cup. Den första tävlingshelgen kördes på Hockenheimring den 6-7 april, och den sista på Circuit Park Zandvoort den 12-13 oktober. Matt Parry vann förarmästerskapet med Fortec Motorsports.

Team och förare

Kalender och resultat

Slutställning 
Poängfördelning

Källor 

2013
Motorsportevenemang 2013